Шаплово — название населённых пунктов в России:

 Шаплово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Шаплово — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.